Cinq-Mai ou V-Mai ou 5-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
5 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : la Wehrmacht attaque les résistants du groupe Lalet, dans le village abandonné des , près de Bonnefond en Corrèze.
 Le 5 mai 1988 (Nouvelle-Calédonie) : entre les deux tours de l'élection présidentielle française, l'opération « Victor » qui met fin à la prise d'otage de gendarmes sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie se solde par la mort de 19 indépendantistes et de deux militaires. 
 Le 5 mai 1998 (Nouvelle-Calédonie) : signature des accords de Nouméa par le Premier ministre Lionel Jospin, le secrétaire d'État à l'Outre-Mer Jean-Jack Queyranne, le président du RPCR Jacques Lafleur et le président du FLNKS Rock Wamytan. 

 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 5 de Mayo » ou « Cinco de Mayo »
 Au Mexique, le Cinco de Mayo fait le plus souvent référence au  qui commémore la victoire des forces du gouvernement républicain mexicain, menées par le Général Ignacio Zaragoza, sur les forces du gouvernement conservateur mexicain et du corps expéditionnaire du Second Empire français, dans la bataille de Puebla.
 (Calle) 5 de Mayo (Oriente et Poniente), à Monterrey, dans l'État de Nuevo León.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Homonymie
05